Fontana kan som auktorsförkortning betyda:

 André Paviotti Fontana
 Felice Fontana

Robotskapade auktorsförkortningar